Юдитта Чешская (Юдифь Богемская; , ) — чешская принцесса из рода Пржемысловичей, дочь короля Чехии Пржемысла Оттокара I и Констанции Венгерской, жена герцога Каринтии Бернарда.

Происхождение 
Юдитта была старшей дочерью короля Чехии Пржемысла Оттокара I и его второй жены Констанции Венгерской. По отцовской линии она приходилась внучкой чешскому князю Владиславу II, участнику Второго крестового похода, получившему в 1158 году наследственный королевский титул от Фридриха Барбароссы за участие в его походах, и Юдитте Тюрингской. По материнской линии была внучкой короля Венгрии Белы III и антиохийской княжны Агнессы.

Брак и дети 
В 1213 году Юдитта вышла замуж за герцога каринтийского Бернарда. Средневековый хронист Иоанн из Виктринга, бывший капелланом и секретарём у Генриха Хорутанского, связывал их брак с романтической историей о любви с первого взгляда. 

За годы брака у Юдитты и Бернарда родилось четверо детей:
 Ульрих III
 Филипп
 Маргарита
 Бернард

Вероятно, Юдитта умерла при родах сына Бернарда в 1230 году.

Литература 
 Žemlička J., Počátky Čech královských 1198–1253, Praha 2002.

Пржемысловичи
Спанхеймы
История Чехии
История Каринтии
Женщины XIII века
Супруги правителей XIII века
Умершие при родах